Юрий Клочков: Клочков, Юрий Алексеевич (1938—2012) — советский государственный и политический деятель.
 Клочков, Юрий Вячеславович (род. 1998) — российский футболист.